Le Wallonia Association Namur peut désigner deux clubs de football belges basés dans la ville de Namur et aujourd'hui tous deux disparus.

 soit le Wallonia Association Namur, porteur du matricule 173, disparu en 1941.
 soit le Wallonia Association Namur, porteur du matricule 3625, disparu en 1998.